Aaron Johnson (baloncestista) puede hacer referencia a:
Aaron Johnson (baloncestista de 1983), baloncestista estadounidense nacido en 1983.
Aaron Johnson (baloncestista de 1988), baloncestista estadounidense nacido en 1988.